Беас-де-Гранада () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 23 км². Население — 1035 человек (на 2010 год). Расстояние — 18 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web sobre Beas de Granada
 Situación de Beas de Granada
 Página dedicada al entorno del Parque Natural de la Sierra de Huétor
 Página de la asociación Alfanevada

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады